Ca l'Esquerrà (Caldes de Malavella), masia al municipi de Caldes de Malavella a la comarca de la Selva 
 Ca l'Esquerrà (Pallejà), masia al nucli de Pallejà (Baix Llobregat) 
 Ca l'Esquerrà (Sant Cugat Sesgarrigues), casa del segle XVIII